Recea'' est le nom de nombreuses localités :

 Recea, une commune du județ d'Argeș
 Recea, une commune du județ de Brașov
 Recea, une commune du județ de Maramureș
 Recea-Cristur, une commune du județ de Cluj
 Recea, un village de la ville d'Ungheni, dans le județ de Mureș
 Recea, u village de la commune de Cătesasca, dans le județ d'Argeș
 Recea, un village de la commune de Horghești, dans le județ de Bacău
 Recea, un village de la commune de Bisoca, dans le județ de Buzău
 Recea, un village de la commune de Tulgheș, dans le județ de Harghita
 Recea, un village de la commune de Țibănești, dans le județ de Iași
 Recea, un village de la commune de Punghina, dans le județ de Mehedinți
 Recea, un village de la commune de Ion Creanga, dans le județ de Neamț
 Recea, un village de la commune de Valea Mare, dans le județ de Olt
 Recea, un village de la commune de Vârșolț, dans le județ de Sălaj
 Recea, un village de la commune de Iana, dans le județ de Vaslui

 Recea, une commune du raion de Rîșcani
 Recea''', une commune du raion de Strășeni